Loomis pode referir-se a:

Localidades 

 Loomis (Califórnia)
 Loomis (Dakota do Sul)
 Loomis (Nebraska)

Desambiguação